Amit Kumar può riferirsi a:
 Amit Kumar – cantante, attore e regista indiano 
 Amit Kumar (1989-vivente) – lottatore indiano
 Amit Kumar Dahiya (1993-vivente) – lottatore indiano
 Amit Kumar (1997-vivente) – lottatore indiano
 Amit Kumar – regista